Бе́рингов проли́в:

 Берингов пролив — пролив.
 Bering Strait («Берингов пролив») — американская кантри- и поп-группа российского происхождения.